Richard Pánik (né le  à Martin en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière de joueur 
 Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec le Lightning face aux Canadiens de Montréal.

Le , il est réclamé au ballotage par les Maple Leafs de Toronto.

Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago en retour de l'attaquant Jeremy Morin.

Le , il est échangé aux Coyotes de l'Arizona avec Laurent Dauphin en retour de Anthony Duclair et d'Adam Clendening.

En 2022, il rejoint le Lausanne Hockey Club dans le Championnat de Suisse de hockey sur glace.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2013 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||15 ||1 ||1 ||2 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2009-2010 || Spitfires de Windsor || LHO ||33 ||9 ||9 ||18 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bulls de Belleville || LHO ||27 ||12 ||11 ||23 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Admirals de Norfolk || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Bulls de Belleville || LHO || 24|| 13|| 17|| 31|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Storm de Guelph || LHO || 24|| 13|| 12|| 25|| 42|| 6|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
|2011-2012 || Admirals de Norfolk || LAH || 64|| 19|| 22|| 41|| 62|| 17|| 4|| 1|| 5|| 8
|-
|2012-2013 || Crunch de Syracuse || LAH || 51|| 22|| 19|| 41|| 81|| 16|| 9|| 5|| 14|| 59
|-
|2012-2013 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 25|| 5|| 4|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Crunch de Syracuse || LAH || 13 || 3 || 8 || 11 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
|2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 50 || 3 || 10 || 13 || 21 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 76 || 11 || 6 || 17 || 49 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 33 || 9 || 16 || 25 || 34 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 30 || 6 || 2 || 8 || 6 || 6 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 82 || 22 || 22 || 44 || 58 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH || 37 || 6 || 10 || 16 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 35 || 8 || 11 || 19 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 75 || 14 ||19 || 33 || 44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-`
|2019-2020 || Capitals de Washington || LNH || 59 || 9 ||13 || 22 || 36 ||8 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
| 2020-2021 || Capitals de Washington || LNH || 36 || 3 || 6 || 9 || 16 || - ||  || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH || 12 || 1 || 3 || 4 || 2 || - ||  || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de Bridgeport || LAH || 28 || 7 || 5 || 12 || 22 || - ||  || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wolves de Chicago || LAH || 11 || 2 || 5 || 7 || 21 || 16 || 6 || 5 || 11 || 28
|-
| 2022-2023 || Lausanne Hockey Club || NL ||  || 

| 521 || 88 || 107 || 195 || 274 || 20 || 1 || 4 || 5 || 18

Au niveau international 

|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6 || 4 || 6 || 10 || 0 || align="left"|
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 3 || 5 || 4 || align="left"|
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 6 || 2 || 8 || 2 || align="left"|
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 6 || align="left"|
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 7|| 2 || 9 || 12 || align="left"|
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || align="left"|
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 6 || 7 || 2 || align="left"|

Notes et références 

Naissance en février 1991
Naissance à Martin (Slovaquie)
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Choix de repêchage de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Islanders de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Red Wings de Détroit